Das Herreneinzel der Australian Open 2003 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger war Thomas Johansson. Das Finale bestritten Rainer Schüttler und Andre Agassi, welches Agassi in drei Sätzen gewann. Dies war sein vierter Triumph bei den Australian Open (nach 1995, 2000 und 2001) und sein achter und letzter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
2003